Гусев, Леонид Иванович:
 Гусев, Леонид Иванович (1922—2015) — советский учёный в области радиотехники, Герой Социалистического Труда.
 Гусев, Леонид Иванович — подпоручик, Георгиевский кавалер.